Бердя́уш — узловая железнодорожная станция Златоустовского региона Южно-Уральской железной дороги, расположена в 33 км (52 км по железной дороге) к западу от Златоуста, в посёлке Бердяуш Саткинского района Челябинской области.

До 2008 года при станции дейстововало локомотивное депо (ТЧ-10), позднее разделенное на производственный участок ТЧПУ-72 эксплуатационного депо Златоуст и цех ремонта ТЧЦ-82 ремонтного депо Таганай.

Каждый час услугами станции пользуются около 40 человек.

История 
Станция сооружена в 1890 году при продлении железнодорожной линии от Уфы до Златоуста, входила в состав Самаро-Златоустовской железной дороги. Руководителем строительства этого участка был Н. Г. Гарин-Михайловский. Первоначально это был разъезд с 3 путями и несколькими железнодорожными зданиями. В 1893 году от станции построена железнодорожная ветвь до Бакальского рудника, откуда руда доставлялась до Златоустовского завода. В 1896 году станция расширена до 5 путей, на ней сооружён поворотный круг и весы для взвешивания перевозимой руды.

Первое здание вокзала станции было построено в 1905 году. В 1912 году по инициативе Д. И. Менделеева для снабжения бакальской рудой заводов Среднего и Северного Урала началось строительство Западно-Уральской железной дороги от Бердяуша до Дружинино. В связи с этим путевое хозяйство расширено до 7 путей. К 1917 года на станции имелось уже два парка: Уфимский (7 путей) и Уральский (4 пути).

В 1925 году построено новое локомотивное депо, в 1935 году — вагонное, позднее появилась дистанция связи, а в 1948 году — энергоучасток. В 1950 году сооружено новое здание вокзала (характерной особенностью является то, что вокзал в Бердяуше островной и расположен в междупутье). В 1975 году проведены большие работы по путевому развитию станции, удлинены сортировочные пути. В настоящее время станция Бердяуш — железнодорожный узел, работающий на четыре направления. В 1990—2000 годы прошла коренная реконструкция станции.

Пассажирское движение

Поезда дальнего следования 
На станции останавливаются все проходящие через неё поезда. Имеется прямое сообщение с Москвой, Минском, Киевом, Черноморским побережьем, городами Сибири и Дальнего Востока.

По графику 2020 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Пригородное сообщение 
Через станцию проходят две пары пригородных поездов Златоуст — Кропачёво. В направлении Бакала и Михайловского Завода пассажирское движение отменено.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов
 Расписание поездов дальнего следования
 Информационный портал города Сатка

Станции Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Бердяуш